Rossens peut désigner :
 Rossens, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, fusionnée dans la commune de Gibloux ;
 Rossens, ancienne commune suisse du canton de Vaud, fusionnée dans la commune de Villarzel.

Homonymie de toponyme